

Persone

Cognome composto 
 Alexis Alejandro Sánchez Sánchez (1988) – calciatore cileno
 Andrés Sánchez Marín (1961) – pilota motociclistico spagnolo
 Antonio Sánchez Navarro (1997) – calciatore spagnolo
 Arantxa Sánchez Vicario (1971) – allenatrice di tennis ed ex tennista spagnola
 Borja Sánchez Laborde (1996) – calciatore spagnolo
 Carlos Alberto Sánchez Moreno (1986) – calciatore colombiano
 Enrique Sánchez-Guijo (1974) – atleta paralimpico spagnolo
 Fernando Valera Sánchez (1960) – vescovo cattolico spagnolo
 Francisco Daniel Rivera Sánchez (1955-2021) – vescovo cattolico messicano
 Francisco Javier Sánchez Jara (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 José Antonio Sánchez Medina (1970) – atleta paralimpico spagnolo
 José Luis Sánchez Moretti (1970) – ex calciatore cileno
 Juan Antonio Iglesias Sánchez, noto semplicemente come Juan Iglesias (1998) – calciatore spagnolo
 Juan José Sánchez Maqueda (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Leonel Guillermo Sánchez Lineros (1936) – ex calciatore cileno
 Marcos Sánchez Carmona (1924-2005) – cestista cileno
 Pedro Acosta Sánchez (2004) – pilota motociclistico spagnolo
 Antonio Zamora Sánchez (1896-1976) - editore, giornalista, politico e imprenditore spagnolo naturalizzato argentino
 Pedro Sánchez Pérez-Castejón (1972) – politico spagnolo e capo di governo dal 2018
 Rosario Sánchez Mora (1919-2008) – politica spagnola

Altro 
 Sánchez – distretto della Costa Rica
 Sánchez – comune della Repubblica Dominicana
 Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán – stadio di Siviglia
 Sanchez – cognome italiano